Чеблоково — название населённых пунктов в России:
 Чеблоково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Чеблоково — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.